Амброзиус Арнольд Виллем Хюбрехт (; 2 марта 1853, Роттердам — 21 марта 1915, Утрехт) — нидерландский зоолог и эмбриолог. Член Нидерландской королевской академии наук с 1883 года, ректор Утрехтского университета в 1901/1902 академическом году. Почётный доктор шести иностранных университетов: Дублинского, Сент-Эндрюсского, Кембриджского и Университета Глазго (Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии), а также Гиссенского (Германская империя) и Принстонского (США). Член академий и научных обществ Англии, Бельгии, Франции, Германии, России и США.

Биография

Ранние годы (1853—1875)
Амброзиус Хюбрехт родился в Роттердаме в 1853 году в семье генерального секретаря Министерства внутренних дел Поля Франсуа Хюбрехта () и Марии Прёйс ван дер Хувен (). В период 1865—1869 обучался в высшей светской школе, окончив которую поступил в Делфтскую политехническую школу, но уже год спустя перешёл в Утрехтский университет для изучения биологии. В университете его учителями были Питер Хартинг и Франциск Дондерс.

Предшествующий защите диссертации 1873/1874 академический год провёл, работая в Лейденском университете под руководством Эмиля Зеленки, также на недавно учреждённой , где был первым студентом из Нидерландов. В этот период он занимался исследованиями немертин и познакомился с зоологами Антоном Дорном и Реем Ланкестером, контакт с которыми он поддерживал всю жизнь.

В 1874 году Хюбрехт под руководством Питера Хартинга защитил диссертацию по строению и биологии развития немертин (); основой для этого исследования послужили неаполитанские материалы. После защиты Хюбрехт на некоторое время возобновил сотрудничество с Эмилем Зеленкой, на этот раз в стенах Университета Эрлангена.

Лейденский период (1875—1882)
В 1875 году Хюбрехт занял должность хранителя коллекции позвоночных в  и курировал коллекцию рыб. За время работы в музее он опубликовал несколько работ по рыбам, земноводным и рептилиям. Хюбрехт вёл активную переписку с классиком сравнительной анатомии позвоночных Карлом Гегенбауром и прослушал курс его лекций в Гейдельбергском университете, в результате чего опубликовал собственное исследование Beitrag zur kenntniss der Kopfskeletts der Holocephalen («Исследование скелета головы цельноголовых рыб»). В 1878—1879 годах Хюбрехт на несколько месяцев покидал музей и работал в Неаполе, где возобновил исследования немертин на Зоологической станции.

Хюбрехт продолжал работать в музее до сентября 1882 года, когда его на этой должности сменил Рютгер Хорст (, 1849—1930). За семь лет Хюбрехт провёл значительную работу с каталогом музея, внёс в него более 4000 экземпляров рыб и более 3500 экземпляров земноводных и рептилий, произвёл пересмотр обширной коллекции сушёных рыб. Он также сыграл решающую роль в приобретении музеем коллекции нидерландского ихтиолога Питера Блекера (1819—1878), которая насчитывала около 18 000 экземпляров.

Утрехтский период (1882—1915)

Осенью 1882 года Хюбрехт стал преемником своего учителя Питера Хартинга в должности профессора зоологии и сравнительной анатомии Утрехтского университета и занимал этот пост до 1910 года. Основным направлением его деятельности в это время была сравнительная эмбриология позвоночных. В 1890—1891 годах он по приглашению Королевского физического общества Нидерландов посетил Голландскую Ост-Индию, где собрал обширный материал по эмбриологии млекопитающих, в основном насекомоядных и полуобезьян. Обобщения в области сравнительной эмбриологии он представил в 1896 и 1907 годах в сериях лекций, прочитанных в Принстонском университете (Нью-Джерси, США); позже эти материалы были опубликованы в его работах The Descent of the Primates (1897) and Die Säugestierontogenese in ihrer Bedeutung für die Phylogenie der Wirbeltiere (1909).

В 1910 году Хюбрехт передал руководство кафедрой своему ученику Хюго Нирштрасу (; 1872—1937) и последние пять лет жизни занимал учреждённую специально для него должность экстраординарного профессора сравнительной эмбриологии. В 1911 году учредил . В 1912 и 1914 годах участвовал в экспедициях в Алжир и Южную Африку, из последней поездки ему пришлось досрочно вернуться в связи с началом Первой мировой войны.

Брак, дети 
Осенью 1878 года, незадолго до поездки в Неаполь, Хюбрехт женился на уроженке Роттердама Йоханне Марии Молеватер (; 1853—1937). После возвращения в Лейден у супругов родились два сына.  (, 1880—1929) впоследствии стал геологом.

Смерть
Хюбрехт умер от атеросклероза 21 марта 1915 года в Утрехте.

Вклад в науку
По-видимому, Хюбрехт стал первым исследователем немертин, использовавшим серийные микросрезы. Впоследствии эта методика стала основной в изучении этой группы беспозвоночных, обладающих сравнительно малым разнообразием внешних признаков. Обстоятельные исследования немертин Хюбрехт продолжал с 1874 года до конца 1880-х, провёл ревизию их разнообразия, заложил основу современной таксономии, а также выдвинул оригинальную гипотезу о филогенетической близости немертин и позвоночных.

Хюбрехт провёл ряд классических исследований эмбрионального развития млекопитающих на примере ежей, бурозубок, долгопятов и тупай; ввёл термин трофобласт.

Память
В 1916 году было решено организовать в его доме в Утрехте лабораторию его имени. В 1960 году Лаборатория Хюбрехта была перемещена в новое здание в другом районе Утрехта, а в 2007 году переименована в Институт Хюбрехта. Основное направление исследований в настоящее время — биология развития и исследование стволовых клеток.

В честь Амброзиуса Хюбрехта его коллеги и ученики назвали ряд таксонов:
 , а также производное название  — роды палеонемертин
  — род палеонемертин
  — вид гетеронемертин
  — вид гетеронемертин
  — вид пелагических вооружённых немертин
  — вид донных вооружённых немертин
  — вид многощетинковых червей из семейства Polynoidae
  — вид многощетинковых червей из семейства Polynoidae
  — вид соленогастров
  — вид рыб из семейства ошибневых

Примечания

Зоологи Нидерландов
Выпускники Утрехтского университета
Члены Нидерландской королевской академии наук
Почётные доктора Принстонского университета
Почётные доктора Дублинского университета
Почётные доктора Сент-Эндрюсского университета
Почётные доктора Университета Глазго
Почётные доктора Кембриджского университета
Почётные доктора Гиссенского университета
Преподаватели Утрехтского университета